Breathe är ett musikalbum av den australiska gruppen Midnight Oil, utgivet 1996.

Låtförteckning

Externa länkar
 Midnight Oil

Musikalbum 1996
Album av Midnight Oil
Engelskspråkiga musikalbum